Herder (pastor, en inglés) hace referencia a varios artículos:

Cultura
 Herder Editorial, editorial independiente española con sede en Barcelona;
 Premio Herder, establecido en 1963;
 Nerf Herder, banda de punk rock de Santa Bárbara (California).

Personas
 Johann Gottfried Herder, filósofo, teólogo y crítico literario alemán.
 Ferdinand Gottfried Theobald Maximilian von Herder (1828–1896), botánico alemán. Utiliza la abreviatura botánica Herder.